Hans Ewers ist der Name folgender Personen:

* Hans Ewers (1887–1968), deutscher Politiker (DP)
 Hans-Heino Ewers (* 1949), deutscher Germanist
 Hans-Jürgen Ewers (1942–2002), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hanns Heinz Ewers (1871–1943), deutscher Schriftsteller und Filmemacher
 Hans Evers